Ngangue ist der Familienname folgender Personen:

 Georges-Claude Ngangue (* 1958), kamerunischer Boxer
 Jupiter Yves Ngangue (* 1980), kamerunischer Fußballspieler